Aello – una delle arpie, figlie di Taumante e della ninfa oceanina Elettra
 Aello, uno dei cani posseduti da Atteone, citato nelle Metamorfosi di Ovidio (III, 219)